Ти́мо Бернд Хю́берс (; ) — немецкий футболист, защитник клуба «Кёльн».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в команде «Хильдезия Дикхольцен» из своего родного города Хильдесхайма. В 2008 году перебрался в «Ганновер 96», где начал выступать за команды различных возрастов. В составе команды U19 два года подряд в сезонах 2013/14 и 2014/15 становился серебряным призёром юниорского чемпионата Германии, проведя в общей сложности 46 игр и забив 6 мячей.

Первым профессиональным клубом в карьере Хюберса стала вторая команда «Кёльна», выступающая в региональной лиге «Запад», четвёртом по уровню дивизионе Германии. Первый матч сыграл 2 августа 2015 года с «Фельбертом», завершившийся нулевой ничьей. 22 сентября забил свой первый и единственный гол в сезоне в ворота «Рот-Вайсса». В декабре получил серьёзную травму и был вынужден пропустить треть сезона, вернувшись на поле только в середине апреля.

Летом 2016 года Хюберс вернулся в «Ганновер 96». Перед началом сезона получил ещё одну травму — разрыв крестообразных связок, в связи с чем выбыл из строя практически на год. Первый матч после травмы сыграл только 8 мая 2017 года за вторую команду. В 32-м туре региональной лиги «Север» с «Вольфсбургом» он вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

В следующем сезоне Тимо первую часть сезона выступал в основном за вторую команду в региональной лиге. Весной 2018 года главный тренер основной команды Андре Брайтенрайтер стал привлекать его к занятиям с основой. 14 апреля Хюберс дебютировал в Бундеслиге. Он вышел на поле в стартовом составе в матче со «Штутгартом», который его команда сумела свести вничью в компенсированное время. Всего в сезоне на счету защитника 5 игр, в которых он заработал две жёлтые карточки.

В августе 2018 года на предсезонном сборе в Австрии в одном из единоборств на тренировке он почувствовал боль в колене. Обследование показало, что он получил разрыв крестообразной связки другого колена. Травма вынудила его пропустить полностью сезон 2018/19. В феврале 2019 Хюберс приступил к восстановительным тренировкам, но на первой же из них почувствовал дискомфорт в травмированном колене, после чего ему была сделана операция. В октябре он перенёс ещё одну операцию, после которой приступил к тренировкам только в начале 2020 года.

Возвращение в большой футбол после более чем полуторагодичного перерыва произошло 23 февраля 2020 года. «Ганновер», вылетевший в предыдущем сезоне во вторую Бундеслигу, играл на выезде с «Арминией». Хюберс провёл на поле всю встречу полностью, а его команда уступила с минимальным счётом 0:1. 3 марта Тимо забил первый мяч за основную команду, положив начало разгрому «Нюрнберга».

11 марта пресс-служба «Ганновера» сообщила, что Хюберс сдал положительный тест на коронавирус. Тимо стал первым футболистом в Германии, у которого был обнаружен этот вирус. Он самостоятельно отправился на домашний двухнедельный карантин, а все представители клуба были проверены на заболевание.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Ганновер 96»
Профиль Тимо Хюберса на сайте weltfussball.de
Профиль Тимо Хюберса на сайте fussballdaten.de
Профиль Тимо Хюберса на сайте dfb.de
Профиль Тимо Хюберса на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Кёльн II»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Ганновер 96 II»
Игроки ФК «Кёльн»